Anna Wiśniewska-Schoppa - polska śpiewaczka operowa 
 Anna Świątczak primo voto Wiśniewska (ur. 1977) - polska piosenkarka i prezenterka telewizyjna